Nordprovinsen kan syfta på:
 Nordprovinsen, Sri Lanka –  en provins i Sri Lanka
 Nordprovinsen  – äldre namn på  en provins i norra Sydafrika, se Limpopoprovinsen

Se även 
 Northern